Saramago-de-fruto-não-articulado é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Coincya monensis subsp. orophila
 Coincya monensis subsp. puberula